Eugène Ménégoz (1838-1921), pasteur et doyen de la faculté de théologie protestante de Paris ;
 Fernand Ménégoz (1873-1945), neveu d'Eugène, pasteur alsacien et professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg
 Margaret Menegoz (1941-), productrice française ;
 Mathias Menegoz (1968-), écrivain français
 Robert Ménégoz (1926-2013), réalisateur français.